Ivó - keresztnév
 Ivó - erdélyi település